Trasdocka, trasdockor m.m. kan syfta på:

 Trasdocka, en slags docka
 Trasdockan, en film
 Trasdockorna, en film

Se även
 Ragdoll